БСК се може односити на:
 БСК Брђанин
 Београдски спорт клуб, бивши фудбалски клуб у Београду
 ФК БСК Бања Лука, фудбалски клуб у Бањој Луци
 ФК БСК Бујановац, фудбалски клуб у Бујановцу
 ФК БСК Борча, фудбалски клуб у Борчи
 ФК БСК Лединци, фудбалски клуб у Лединцима
 ФК БСК Батајница, фудбалски клуб из Батајнице
 ФК БСК Бачки Брестовац, фудбалски клуб из Бачког Брестовца